L'édition masculine 2010 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 11 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Ivan Ljubičić remporte l'épreuve en simple, Marc López et Rafael Nadal celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
Parmi les 30 meilleurs joueurs mondiaux, on note les forfaits de Juan Martín del Potro ( mondial), Fernando González (), Mikhail Youzhny (), Tommy Haas (), Stanislas Wawrinka () et Lleyton Hewitt ().

Pendant le tournoi 
Les finalistes de l'édition 2008 se retrouvent dès le . Novak Djokovic élimine alors Mardy Fish à l'issue de trois sets où chacun a dominé l'autre tour à tour comme en atteste le score (6-1, 0-6, 6-2).

Le Serbe rencontre ensuite Philipp Kohlschreiber contre lequel il sauve trois balles de match à 4-5, 0/40 dans le dernier set avant de l'emporter. Il est battu au tour suivant par le futur vainqueur du tournoi Ivan Ljubičić.

Malgré le fait de s'être procuré 3 balles de match, le  Roger Federer est éliminé dès le  face à Márcos Baghdatís. C'est la  que le Chypriote domine le Suisse en six confrontations.

Ivan Ljubičić défait Novak Djokovic,  mondial, puis Rafael Nadal, , pour atteindre sa quatrième finale de ATP Masters 1000. L'Espagnol décrie d'ailleurs sa défaite en demi-finale comme .

C'est la première fois dans un Masters 1000 depuis Paris-Bercy 2008 qu'aucun des membres du top 4 ne se hisse en finale.

Lauréats 
Ivan Ljubičić remporte son  et dernier titre en simple en battant en finale Andy Roddick. Il s'agit du premier ATP Masters 1000 et du  sur dur en carrière du Croate.

En double, les Espagnols Marc López et Rafael Nadal, invités par l'organisation du tournoi, remportent leur  ensemble en battant en finale Daniel Nestor et Nenad Zimonjić. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2010) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2010
Tennis masculin en 2010
Sport en Californie en 2010
Tennis en mars 2010
Tennis aux États-Unis en 2010